Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2000 – trzydzieste drugie mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA-AER, które odbyły się we Francji w dniach od 13 do 23 kwietnia 2000 roku.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały zorganizowane przez dwa francuskie regiony – Burgundię i Franche-Comté. Rywalizacja w dwóch szesnastozespołowych dywizjach odbywała się systemem pucharowym, a dwie najsłabsze drużyny dywizji A w następnej edycji zastępowali finaliści dywizji B. Reprezentacje były rozstawione według wyników osiągniętych na poprzednich mistrzostwach. Sędziowie meczów byli wyznaczani przed każdą rundą.

W turnieju grupy A zwyciężyli gospodarze pokonując w finale Australijczyków, brąz zaś przypadł zawodnikom z Nowej Zelandii.

W tej edycji turnieju po raz pierwszy pojawiła się Australia.

Grupa A 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 14 a 23 kwietnia 2000 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 13 a 22 kwietnia 2000 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2000 w rugby union
2000 we Francji
Zawody sportowe we Francji